Шавры — деревня, Дотишский сельсовет Вороновского района Гродненской области Белоруссии.
 Шавры — деревня, Начский сельсовет Вороновского района Гродненской области Белоруссии.